Шабур — вид верхней одежды.

Топоним 

 Шабур — село в Заиграевском районе Бурятии.
 Шабур — гора на Среднем Урале.

См. также 
Шабуры

Примечания